Plagiotheciaceae är en familj av bladmossor. Plagiotheciaceae ingår i ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plagiotheciaceae 65 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Plagiotheciaceae